Houbraken ist der Familienname von

Arnold Houbraken (1660–1719), niederländischer Maler und Kunsttheoretiker
Nicola van Houbraken (1668–nach 1724), niederländischer Maler
Jacobus Houbraken (1698–1780), niederländischer Kupferstecher